

Geografia

Germania 
 Sohl – ex comune ora frazione di Bad Elster, città nel circondario del Vogtland (Sassonia)

Slovacchia 
 Komitat Sohl – antico nome tedesco del comitato di Zólyom (Regno d'Ungheria)

Persone 
 Hans-Günther Sohl (1906-1989) – dirigente d'azienda tedesco
 Jerry Sohl (1913-2002) – scrittore e sceneggiatore statunitense

Pagine correlate 
 Sol
 Sool